El Campionat d'escacs d'Ucraïna és un torneig d'escacs que es juga des de 1924 per determinar el campió nacional d'aquest esport.

Del 1924 al 1991 era organitzat per la República Socialista Soviètica d'Ucraïna i des del 1992 per la Ucraïna independent.

En alguns campionats s'hi admeté la participació de jugadors estrangers, cas en el qual esdevé campió el primer classificat dels jugadors ucraïnesos. En aquest cas el jugador amb més punts consta entre parèntesis, i a continuació, hi ha el campió d'Ucraïna.

Campionats de la RSS d'Ucraïna 1924-1991 
{| class="sortable wikitable"
! # !! Any !! Ciutat !! Campió
|-
| 1 || <center>1924 || Kíev || Yakov Vilner
|-
| 2 || <center>1925 || Khàrkiv || Yakov Vilner
|-
| 3 || <center>1926 || Odessa || Borís Verlinski  Mikhail Marski
|-
| 4 || <center>1927 || Poltava || (Alexei Selezniev)  Vsèvolod Ràuzer
|-
| 5 || <center>1928 || Odessa || Yakov Vilner  Vladímir Kirillov
|-
| 6 || <center>1931 || Khàrkiv || Abram Zamikhovskij
|-
| 7 || <center>1933 || Khàrkiv || Vsèvolod Ràuzer  Vladímir Kirillov
|-
| 8 || <center>1936 || Kíev || Iosif Pogrebyssky  Petro Shumilin
|-
| 9 || <center>1937 || Kíev || Fedor Bogatyrchuk
|-
| 10 || <center>1938 || Kíev || Issaak Boleslavski
|-
| 11 || <center>1939 || Dnipropetrovsk || Issaak Boleslavski
|-
| 12 || <center>1940 || Kíev || Issaak Boleslavski
|-
| 13 || <center>1944 || Kíev || Boris Goldenov
|-
| 14 || <center>1945 || Kíev || Anatolij Bannik
|-
| 15 || <center>1946 || Kíev || Anatolij Bannik
|-
| 16 || <center>1947 || Kíev || Alexei Sokolskij
|-
| 17 || <center>1948 || Kíev || Alexei Sokolskij
|-
| 18 || <center>1949 || Odessa || Isaac Lipnitskij
|-
| 19 || <center>1950 || Kíev || Iefim Hèl·ler
|-
| 20 || <center>1951 || Kíev || Anatolij Bannik
|-
| 21 || <center>1952 || Kíev || Vladlen Zurakhov
|-
| 22 || <center>1953 || Kíev || Yakiv Yukhtman
|-
| 23 || <center>1954 || Kíev || Abram Khavin
|-
| 24 || <center>1955 || Kíev || Anatolij Bannik
|-
| 25 || <center>1956 || Kíev || Isaac Lipnitsky
|-
| 26 || <center>1957 || Kíev || (Salo Flohr), Iefim Hèl·ler
|-
| 27 || <center>1958 || Kíev || Iefim Hèl·ler
|-
| 28 || <center>1959 || Kíev || Iefim Hèl·ler
|-
| 29 || <center>1960 || Kíev || Leonid Stein
|-
| 30 || <center>1961 || Kíev || Yurij Kots
|-
| 31 || <center>1962 || Kíev || Leonid Stein
|-
| 32 || <center>1963 || Kíev || Yurij Nikolaevskij
|-
| 33 || <center>1964 || Kíev || Anatolij Bannik
|-
| 34 || <center>1965 || Dnipropetrovsk || R. Goldstein
|-
| 35 || <center>1966 || Kíev || Yurij Sakharov
|-
| 36 || <center>1967 || Kíev || Valerij Zhidkov  Yurij Nikolaevskij
|-
| 37 || <center>1968 || Kíev || Yurij Sakharov
|-
| 38 || <center>1969 || Ivano-Frankivsk || Gennadi Kuzmin  Vladímir Savon
|-
| 39 || <center>1970 || Kíev || Vladímir Tukmakov
|-
| 40 || <center>1971 || Donetsk || Yurij Kots
|-
| 41 || <center>1972 || Odessa || Lev Alburt
|-
| 42 || <center>1973 || Dnipropetrovsk || Lev Alburt
|-
| 43 || <center>1974 || Lviv || Lev Alburt
|-
| 44 || <center>1975 || Dnipropetrovsk || Alexander Vaisman
|-
| 45 || <center>1976 || Donetsk || Mikhaïl Podgaets
|-
| 46 || <center>1977 || Jitòmir || Yurij Nikolaevskij
|-
| 47 || <center>1978 || Ialta || Konstantin Lerner
|-
| 48 || <center>1979 || Dnipropetrovsk || Vladímir Okhotnik
|-
| 49 || <center>1980 || Khàrkiv || Volodímir Malaniuk
|-
| 50 || <center>1981 || Ialta || Volodímir Malaniuk
|-
| 51 || <center>1982 || Ialta || Konstantin Lerner
|-
| 52 || <center>1983 || Melitopol || Dmitrij Komarov  Valeri Neverov
|-
| 53 || <center>1984 || Kíev || Mikhaïl Gurévitx
|-
| 54 || <center>1985 || Újhorod || Valeri Neverov
|-
| 55 || <center>1986 || Lviv || Volodímir Malaniuk
|-
| 56 || <center>1987 || Mikolaiv || Viktor Moskalenko
|-
| 57 || <center>1988 || Khàrkiv  Lviv || Valerij Neverov
|-
| 58 || <center>1989 || Kherson || Ígor Novikov  Gennadi Kuzmin
|-
| 59 || <center>1990 || Simferòpol || Mikhail Brodsky
|-
| 60 || <center>1991 || Simferòpol || Vitali Golod
|}

Campionats d'Ucraïna des del 1992 
{| class="sortable wikitable"
! # !! Any !! Ciutat !! Campió
|-
| 1 || <center>1992 || Simferòpol || Vladislav Borovikov
|-
| 2 || <center>1993 || Donetsk || Orest Gritsak
|-
| 3 || <center>1994 || Aluixta || Yurij Kruppa
|-
| 4 || <center>1995 || ? || Sergei Kryvosheya
|-
| 5 || <center>1996 || Ialta || Mikhail Golubev  Valery Neverov
|-
| 6 || <center>1997 || Aluixta || Volodýmyr Baklan
|-
| 7 || <center>1998 || Aluixta || Lubomyr Mykhailets  Volodýmyr Baklan  Oleg Berezin
|-
| 8 || <center>1999 || Aluixta || Gennadi Kuzmin  Olexij Bezhodov  Stanislav Savchenko Oleksandr Moissèienko  Andrij Rakhmangulov
|-
| 9 || <center>2000 || Sebastòpol || Volodymyr Rohovski
|-
| 10 || <center>2001 || Ordzhonikidze || Aleksandr Berelovitx
|-
| 11 || <center>2002 || Aluixta || Anton Kórobov
|-
| 12 || <center>2003 || Simferòpol || Ievgueni Miroixnitxenko
|-
| 13 || <center>2004 || Khàrkiv || Andrei Volokitin
|-
| 14 || <center>2005 || Rivne || Oleksandr Aresxenko
|-
| 15 || <center>2006 || Poltava || Zahar Efimenko
|-
| 16 || <center>2007 || Khàrkiv || Valerij Aveskulov
|-
| 17 || <center>2008 || Poltava || Ievgueni Miroixnitxenko
|-
| 18 || <center>2009 || Aluixta || Vladimir Jakimov
|-
| 19 || <center>2010 || Aluixta || Serguei Pavlov
|-
| 20 || <center>2011 || Kíev || Ruslan Ponomariov
|-
| 21 || 2012 || Kíev || Anton Kórobov
|-
| 22 || 2013 || Kíev || Iuri Krivorutxko
|-
| 23 || 2014 || Lviv || Iuri Kuzúbov
|-
| 24 || 2015 || Lviv || Andrei Volokitin
|-
| 25 || 2016 || Rivne || Mikhailo Oleksienko
|-
| 26 || 2017 || Zhytomyr || Petro Golubka (1)
|-
| 27 || 2018 || Kíev || Anton Kórobov (3)
|-
| 28 || 2019 || Lutsk || Evgeny Shtembuliak (1)
|}

Pluricampions 
 5 campionats: Anatolij Bannik
 4 campionats: Iefim Hèl·ler, Valerij Neverov
 3 campionats: Yakov Vilmer, Issaak Boleslavski, Lev Alburt, Yurij Nikolaevskij, Vladimir Malaniuk, Gennadi Kuzmin

Campionats femenins 
{| class="sortable wikitable"
!Any !! Ciutat !! Guanyadora
|-
| 1981 || Odessa || Natalia Hasyunas
|-
| 1982 || Lviv || Irina Chelushkina
|-
| 1983 || Kíev || Victoria Artamonova
|-
| 1984 || Sevastopol || Natalia Rucheva
|-
| 1985 || Mikolaiv || Larissa Muchnyk
|-
| 1986 || Lviv || Zoya Lelchuk
|-
| 1987 || Lviv || Irina Chelushkina
|-
| 1988 || Kíev || Elena Sedina
|-
| 1989 || Lugansk || Maria Nepeina
|-
| 1990 || Kíev || Elena Sedina
|-
| 1991 || Lugansk || Maria Nepeina
|-
| 1992 || Lugansk || Maria Nepeina
|-
| 1993 || Khàrkiv || Maria Dekusar
|-
| 1994 || Lugansk || Natalia Kiseleva
|-
| 1995 || Lviv || Marta Litinskaya-Shul
|-
| 1996 || Chernihiv || Tatiana Melamed
|-
| 1997 || Kíev || Lydia Semenov
|-
| 1998 || Kalush || Galina Shlyakhtich
|-
| 1999 || Khàrkiv || Hope Yadvyzhena
|-
| 2000 || Mikolaiv || Katerina Rohonyan
|-
| 2001 || Kramatorsk || Anna Zatonskih
|-
| 2002 || Alushta || Tatjana Vasilevich
|-
| 2003 || Mikolaiv || Anna Muzitxuk
|-
| 2004 || Alushta || Olga Alexandrova
|-
| 2005 || Khàrkiv || Anna Uixénina
|-
| 2006 || Odessa || Oksana Vozovic
|-
| 2007 || Poltava || Tatjana Vasilevich
|-
| 2008 || Mikolaiv || Oksana Gritsayeva
|-
| 2009 || Evpatoria || Tatjana Vasilevich
|-
| 2010 || Poltava || Inna Gaponenko
|-
| 2011 || Poltava || Kateryna Dolzhykova
|-
| 2012 || Khàrkiv || Maria Muzitxuk
|-
| 2013 || Kíev || Maria Muzitxuk
|-
| 2014 || Lviv || Anna Muzitxuk
|-
| 2015 || Lviv || Anastasiya Rakhmangulova
|-
| 2016 || Rivne || Elizaveta Malakhova
|-
| 2017 || Zhytomyr || Iulija Osmak
|-
| 2018 || Kíev || Nataliya Buksa
|-
| 2019 || Lutsk || Natàlia Júkova
|}

Notes i referències

Enllaços externs 
  
  a La Grande Storia degli Scacchi
 
 

Ucraina
Escacs
Ucraina
Escacs a Ucraïna
Escacs al segle XX
Escacs al segle XXI
Campionats estatals d'escacs femenins